Tentativo #5  (    )  - il primo singolo della band in lingua russa "Via Game", che è stato successivamente incluso nell'album di debutto "Attempt #5 ».

Video clip Il video musicale di debutto di "Via Gra". È con questa clip che inizia la storia del gruppo.

Il video clip per la canzone "Tentativo #5 "girato nella primavera del 2000 a Kiev.

Membri della registrazione:

 Alena Vinnytska 
 Nadezhda Granovskaya

Nella cultura 
Il gruppo è menzionato in un contesto critico nel romanzo di Lina Kostenko, Notes of the Ukrainian Self-Made, in particolare c'è un riferimento alla canzone "Attempt Number Five".

Fatto interessante 
Nel 2015, gli utenti dei social network hanno notato la somiglianza dei testi delle canzoni con gli eventi della politica ucraina.

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale del gruppo "Via Gra"

Singoli del 2000